Gertrude Blanch – matematica russa naturalizzata statunitense
 Johan Blanch – trovatore occitano
 Josep María Fusté Blanch – ex calciatore spagnolo
 Juan Miguel Lope Blanch – linguista, filologo e accademico spagnolo naturalizzato messicano
 Luigi Blanch – economista, politico, storico e militare italiano
 Marc Blanch – cestista spagnolo